Jugoslavija je na Svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu 1965 B, ki je potekalo med 4. in 12. marcem 1965 na Finskem, z dvema remijema in štirimi porazi osvojila sedmo mesto.

Tekme 

Jugoslavija
1965
1965 v Jugoslaviji